Гвадарра́ма () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 56,54 км². Население — 15 155 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Guadarrama: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида